De Zevenheuvelenloop 1997 vond plaats op zondag 16 november 1997 in Nijmegen. Het was de veertiende editie van deze loop over 15 km.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Ethiopiër Worku Bikila in 42.20. Hij had op de finish slechts drie seconden voorsprong op de Keniaan Josephat Machuka. Bij de vrouwen wist de Ierse  Catherina McKiernan de wedstrijd naar zich toe te trekken en als eerste te finishen in 48.30.

In totaal schreven een recordaantal van 11.912 deelnemers zich in, waarvan er 11.030 finishten.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

1997
Atletiek in 1997